Бюлах:

 Бюлах — город в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Цюрих.
 Бюлах — округ (Bezirk) в Швейцарии.